Sedmé nebe může být:

 sedmé nebe (náboženství) – nejsvatější část nebe v mystickém učení o sedmi nebesích
 Sedmé nebe (Český rozhlas) – pořad Českého rozhlasu Vltava, ve kterém různé hudební osobnosti uvádějí svou oblíbenou hudbu

film
 Sedmé nebe (seriál) – americký televizní seriál z let 1996–2007
 Sedmé nebe (film, 1987) – československý film z roku 1987
 Sedmé nebe (film, 2008) – německý film z roku 2008

ostatní
 být v sedmém nebi, ustálené slovní spojení vyjadřující stav blaženosti, spokojenosti a harmonie